Ломбе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 65 км на схід від Тулузи, 14 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 624 осіб у працездатному віці (15-64 років) 463 були активні, 161 — неактивна (показник активності 74,2%, у 1999 році було 72,1%). З 463 активних працювало 425 осіб (216 чоловіків та 209 жінок), безробітних було 38 (16 чоловіків та 22 жінки). Серед 161 неактивної 52 особи були учнями чи студентами, 59 — пенсіонерами, 50 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 430 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1113,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ломбе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн